Palo steht für:
 Palo (Flamenco), musikalische Formen des Flamenco
 Palo (Getränk), Kräuterlikör
 Palo (OLAP-Datenbank), Open-Source-Software
 Palo Mayombe bzw. Palo Monte, afrokubanische Religion kongolesischen Ursprungs, siehe Santería #Kulte

Palo ist der Name folgender Orte:
 Palo (Leyte), Stadtgemeinde in der Provinz Leyte, Philippinen
 Palo (Huesca), Ort in der Provinz Huesca, Spanien
 Charco del Palo, Ort auf Lanzarote, Spanien
 Palo del Colle, süditalienische Gemeinde in der Metropolitanstadt Bari, Apulien

in den Vereinigten Staaten:
 Palo (Iowa)
 Palo (Michigan)
 Palo (Minnesota), im St. Louis County

Palo ist der Familienname folgender Personen:
 Davor Palo (* 1985), dänischer Schachspieler
 Marko Palo (* 1967), finnischer Eishockeyspieler
 Tauno Palo (1908–1982), finnischer Film- und Theaterschauspieler sowie Sänger
 Urve Palo (* 1972), estnische Politikerin 

Siehe auch:
 Palo Duro Canyon, Canyon in Texas
 Palo Pinto County, County in Texas
 Palo cortado, Weißwein
 Palo Alto (Begriffsklärung)
 Palo Verde
 Pallo